CISM peut être :
 CISM-FM, la station de radio officielle de l'Université de Montréal
 Certified Information Security Manager, une certification professionnelle de sécurité de l'ISACA
 Conseil international du sport militaire (International Military Sports Council en anglais)
 Critical Incident Stress Management, l'équivalent anglais de la cellule d'aide psychologique